Theodorus Antonius Gerardus "Theo" Snelders (Westervoort, 7 de dezembro de 1963) é um ex-futebolista dos Países Baixos. Atuava como goleiro.

Carreira em clubes
Iniciou a carreira em 1980, no Twente, onde atuaria até 1988, ano em que mudou-se para a Escócia para defender o Aberdeen.

Nos Dons, foi um substituto à altura para Jim Leighton, tendo jogado 227 partidas. Mudaria-se para o Rangers em 1996, para disputar a vaga com Andy Goram, que defendia a equipe de Glasgow desde 1991. Tendo jogado apenas treze partidas pelos Gers, Snelders retornaria à Holanda em 1999, desta vez para vestir a camisa do MVV, última equipe de sua carreira, encerrada em 2001.

Seleção
Snelders defendeu a Seleção Neerlandesa de Futebol entre 1989 e 1994.

Ausente dos elencos da Oranje que participaram da Copa de 1990 e da Eurocopa de 1992, o goleiro foi convocado para a Copa de 1994, como terceira opção ao gol holandês, desbancando Stanley Menzo (reserva de Hans van Breukelen quatro anos antes) e Ruud Hesp.

A única partida de Theo como titular na Seleção Holandesa deu-se em 1989, contra a União Soviética, na qual a Oranje saiu vitoriosa por 2 a 0.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Goleiros dos Países Baixos
Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do FC Twente
Futebolistas do Aberdeen Football Club
Futebolistas do Rangers Football Club
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994